Dobos István (1753–1831) református lelkész
 Dobos István (1892–1937) pilóta
 Dobos István (1932–2011) diplomata, nagykövet
 Dobos István (1957) irodalomtörténész